Утайба, Утейба () — арабское имя и название одного из бедуинских племен, уменьшительно-ласкательная форма имени Утба («Твёрдость»).
 Утайба бин Абу Лахаб — один из трёх сыновей Абу Лахаба.
 Султан бин Баджад аль-Утайби (1876—1931) — один из лидеров ихванов.
 Джухайман аль-Утайби — организатор захвата Мекки в 1979 году.
 Сальман аль-Утайби — известный чтец Корана.

Ссылки 
 Джухайман аль-Утайби
Арабские имена